En télécommunications, le réseau 6G est la génération de téléphonie qui doit suivre la 5G ;
 En avionique, 6G peut être lié à Air Wales.

Sigle de 2 caractères
